Онхо (Онху) (), известен также, как Mac ind Ecis или Úa ind Ecis — «сын» или «потомок мудреца» (даты жизни неизвестны, возможно, VII век) — ирландский святой. День памяти — 8 февраля.

Святой Онхо был родом из Коннахта. Поэт и странник, он посвятил свою жизнь сохранению кельтских традиций и разысканию мощей ирландских святых. По преданию, он не уходил ни из одного монастыря, не получив частицу мощей местного святого. Онхо скончался в монастыре Клуан Мор Мэдок, современный Клонмор (Clonmore, County Carlow), где и был погребён в часовне на кладбище под названием «Кладбище ангелов» (Relic na n-aingel).

Примечания

Ссылки 
 St. Oncho 
 Latin Saints of the Orthodox Patriarchate of Rome (Orthodox Europe) 

Персоналии по алфавиту
Святые Единой Церкви
Святые по алфавиту
Католические святые
Святые Ирландии
Христианские святые VII века